Круситас има више значења:

 Круситас (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Круситас (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Круситас, Франсиско Виља (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику